Il doppio del torneo di tennis Parioli Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Parioli Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Branislav Stankovič e Richard Vogel. In finale hanno sconfitto Nicola Bruno e Stefano Pescosolido con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di Serie

  Josef Čihák /  Cyril Suk (quarti di finale)
  Guillaume Raoux /  Éric Winogradsky (primo turno)

  Eduardo Masso /  Christian Miniussi (quarti di finale)
  Massimo Cierro /  Alessandro De Minicis (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Parioli Challenger 1990